Zwei Schiffe der United States Navy wurde nach Abraham Lincoln mit der Bezeichnung USS Abraham Lincoln in Dienst gestellt:

* USS Abraham Lincoln (SSBN-602), ein U-Boot der George-Washington-Klasse
 USS Abraham Lincoln (CVN-72), ein Flugzeugträger der Nimitz-Klasse

Abraham Lincoln
Abraham Lincoln als Namensgeber